USS Dorado — кораблі ВМС США.

 USS Dorado (SS-248) — підводний човен типу «Гато» військово-морських сил США часів Другої світової війни. Збудований у 1943 році. Зник після 13 жовтня 1943 року у Карибському морі; ймовірно затоплений атакою німецького ПЧ U-214.
 USS Dorado (SS-526) — планований підводний човен типу «Тенч». Будівництво було скасоване у 1944 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни